Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Ardent (пылкий), еще два планировались:

 HMS Ardent — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1764; захвачен французами в 1779; отбит в 1782; переименован в HMS Tiger; продан в 1784.
 HMS Ardent — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1782; загорелся и взорвался в районе Корсики в 1794.
 HMS Ardent — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1796; использовался на рейдовой службе с 1812; разобран в 1824.
 HMS Ardent — деревянный колесный шлюп; спущен на воду в 1841; отправлен на слом в 1865.
 HMS Ardent — планировался как деревянный винтовой шлюп; переименован в HMS Rattler перед спуском на воду в 1843.
 HMS Ardent — миноносец типа Ardent; спущен на воду в 1894; разобран в 1911.
 HMS Ardent — эскадренный миноносец типа Acasta; спущен на воду в 1913; потоплен в Ютландское сражение в 1916.
 HMS Ardent (H41) — эскадренный миноносец типа A; спущен на воду в 1929; потоплен в 1940.
 HMS Ardent планировался как подводная лодка типа Amphion; отменён в 1945.
 HMS Ardent (F184) — фрегат типа 21; спущен на воду в 1975; потоплен в 1982 во время англо-аргентинского конфликта.

См. также 
 HMAS Ardent